New Market Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 New Market Historic District (Alabama), ID-Nr. 04000237
 New Market Historic District (Maryland), ID-Nr. 75000897
 New Market Historic District (Virginia), ID-Nr. 72001416